Мещеряков, Георгий:
 Мещеряков, Георгий Васильевич (1931—2019) — советский рыбак, Герой Социалистического Труда.
 Мещеряков, Георгий Николаевич (1921 — ?) — советский шофёр, Герой Социалистического Труда.
 Мещеряков, Георгий Поликарпович — советский военный историк.
 Мещеряков, Георгий Трофимович (1917—1945) — Герой Советского Союза.